Mort et vie de Mishima (titre original : ) est une biographie de Henry Scott-Stokes parue en 1974 (en français en 1985 aux éditions Balland et rééditée en 1996 chez Piquier).

Présentation 

Le , Yukio Mishima, l'un des plus illustres écrivains japonais de sa génération avec Yasunari Kawabata, se suicide 'à la japonaise' : à quarante-cinq ans, il se fait hara-kiri avant d'être décapité par son disciple et ami Masakatsu Morita. L'auteur nous propose une véritable enquête, reprenant pas à pas ce que fut l'homme et la naissance de son œuvre, revient sur cette génération traumatisée par la guerre et la bombe d'Hiroshima, nous transporte dans l'univers particulier de ce personnage complexe et contradictoire, adepte de la provocation.

L'ouvrage nous entraîne sur les pas du voyageur, dans ses pérégrinations en Europe, en Grèce en particulier, et aux États-Unis - et de l'écrivain qui s'activa dans tous les domaines de l'écriture, s'intéressant au roman bien sûr, au théâtre avec des pièces traditionnelles sur le nô ou le kabuki ou tournées vers l'Europe comme Madame de Sade, réalisant et interprétant des films puis vers la fin de sa vie, s'engageant dans une action politique désespérée dont l'auteur reconstitue tout le grandiose et le dérisoire.

Il aborde sans fard les difficultés existentielles de Mishima, son espèce de sado-masochisme mystique, son homosexualité tantôt assumée dans sa relation avec Akihiro Miwa, tantôt refoulée à travers son mariage et la naissance de ses deux enfants, ses projets politiques fantasmatiques. Il donne aussi un aperçu du 'phénomène Mishima', cette légende post-mortem portée par ses 'fans'.

Résumé

Éditions 
 Henry Scott-Stokes, Mort et vie de Mishima, éditions Balland, 1985 ; réédition Piquier, 1996.

Biographie
Essai britannique
Essai paru en 1974